Esta é uma lista ordenável (incompleta e em desenvolvimento) de localidades da província da Zambézia, em Moçambique, ordenadas inicial e alfabeticamente por Província, Distrito e Posto administrativo.

Esta lista tenta seguir a legislação 6/86, de 25 de Julho, que define as divisões administrativas de Moçambique.

Notas: "SP" Sede de Posto administrativo; "CD" Capital de Distrito; "(M)" Município.

Notas: "SP" Sede de Posto administrativo; "CD" Capital de Distrito; "(M)" Município.

Ver também
 Lista de postos administrativos de Moçambique

Distritos de Moçambique
Postos adminitrativos de Moçambique
Localidades Zambezia